Tatry steht für:

 Tatry, eine Tourismusregion in der Slowakei
 Tatra (Gebirge), einen Gebirgskomplex in der Slowakei
 (1989) Tatry, einen Asteroiden